Хью Биго (; около 1211 или до 1220 — до 7 мая или ноябрь 1266) — англонормандский аристократ, в 1258—1260 годах занимавший пост юстициария Англии. Принадлежал к аристократической оппозиции, но во время Второй баронской войны встал на сторону короля Генриха III. Сыграл важную роль в формировании английского права собственности. Его сын стал 5-м графом Норфолк.

Биография 
Хью Биго принадлежал к знатному английскому роду нормандского происхождения, возвышение которого произошло при Вильгельме Завоевателе. Биго стали самыми могущественными магнатами Восточной Англии, а с 1140 года носили титул графов Норфолк. Хью был вторым сыном 3-го графа того же имени от его брака с Мод Маршал. Он родился, по разным данным, около 1211 года или до 1220, о раннем периоде его жизни практически ничего не известно. 3-й граф Норфолк умер в 1225 году, после чего Мод вступила во второй брак — с Уильямом де Варенном, 5-м графом Сурреем. Основная часть наследства, включая титул, отошла старшему сыну, а Хью получил ряд владений Маршалов в Сассексе (к началу 1240-х годов) и поместье Сеттрингтон в Йоркшире (к началу 1250-х годов). Кроме того, не позже 1244 года он женился на наследнице богатого семейства Стутвилей из северных графств и получил в управление земли её малолетнего сына от первого брака, Хью Уэйка. В 1239 году король Генрих III назначил Хью главным лесничим Фарндейлского леса в Йоркшире, в 1240 году — кастеляном замка Пикеринг. В 1257 году Биго сопровождал монарха в его походе в Уэльс, а сразу после этого отправился во Францию и принял участие в заключении Парижского мирного договора.

Не позже 1257 года Хью начал заседать в Королевском совете. Вместе со своим старшим братом Роджером он занял видное место в рядах баронской оппозиции, требовавшей ограничения королевской власти и сокращения расходов монарха. В 1258 году, после принятия Оксфордских провизий, Биго вошёл в состав комитета из двадцати четырёх баронов, сформированного для рассмотрения государственных вопросов. Вскоре он был назначен юстициарием Англии (заместителем короля, ведавшим всеми судебными и финансовыми вопросами), получил должности кастеляна Тауэра и Дуврского замка. Матвей Парижский дал Биго высокую оценку как судье за его беспристрастность и справедливость; при этом юстициарий явно не имел юридического опыта и с пренебрежением относился к процедурным вопросам, а соратники считали главной его задачей ограничение самовластия королевских чиновников. В 1259—1260 году Биго объездил всю страну, верша в пути правосудие. В ноябре 1259 — апреле 1260 годов он фактически имел полномочия регента, так как король находился на континенте. В конце 1260 года Хью ушёл в отставку со всех своих постов — видимо, из-за разногласий с баронским правительством. В последующие годы он был союзником короны, если не считать короткий период в 1261 году, когда восстановление королевских замков угрожало личным интересам Биго.

В 1263 году, когда началась гражданская война, Хью остался  на стороне короля. Он сражался при Льюисе, где роялисты были наголову разгромлены, и смог спастись бегством с поля боя (14 мая 1264 года); после этого поражения он на время уехал во Францию вместе с младшим единоутробным братом Джоном Варенном. После разгрома оппозиции Биго вернулся на родину, снова занял место в Королевском совете и стал кастеляном замка Пикеринг. Он умер в 1266 году — по разным данным, до 7 мая или 7 ноября. Старший из его сыновей после смерти своего бездетного дяди стал графом Норфолком и лордом-маршалом Англии.

Семья 
Хью Биго был дважды женат: сначала на Джоан Бернет, дочери Роберта Бернета, потом — на Джоан де Стутвиль, дочери Николаса де Стутвиля и Деворгиллы Голуэйской, вдове Хью Уэйка. Во втором браке родились:
 Роджер, 5-й граф Норфолк, лорд-маршал Англии (умер в 1306 году);
 Ральф;
 Джон, священник (умер в 1304);
 Ричард;
 Элизабет;
 Рохеза;
 Мод;
 Джоан, жена сэра Филиппа де Кайма.

Оценки деятельности 
Поведение Хью Биго во время кризиса 1258—1267 годов, по мнению исследователя Э. Томпсона, может доказывать, что раскол общества в этот период имел как идеологический, так и фракционный характер. Наследием Биго как юстициария стали Вестминстерские постановления, утверждённые королём в 1263 году и лёгшие в основу статута Мальборо 1267 года. Последний стал важным шагом в формировании английского права собственности.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Биго
Констебли Тауэра